Кубок Португалії з футболу 2018–2019 — 79-й розіграш кубкового футбольного турніру в Португалії. Титул здобув Спортінг (Лісабон).

Календар

1/32 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|18 жовтня 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|19 жовтня 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|20 жовтня 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|21 жовтня 2018

|}

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|22 листопада 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|24 листопада 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|25 листопада 2018

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|18 грудня 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|19 грудня 2018

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|15 січня 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|16 січня 2019

|}

1/2 фіналу 

|colspan="6" style="background-color:#97DEFF"|6 лютого/3 квітня 2019

|-
|colspan="6" style="background-color:#97DEFF"|26 лютого/2 квітня 2019

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Кубок Португалії на soccerway 

2018–2019
Португалія
Португалія
2019 у португальському спорті
2018 у португальському спорті